„Pallas” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Pallas” – fregata typu Pallas z początku XIX wieku
 „Pallas” – okręt liniowy „Colosse” typu Téméraire z początku XIX wieku, od 1825 roku pływał pod nazwą „Pallas”
 „Pallas” – fregata z lat 60. XIX wieku, której budowę rozpoczęto w 1848 roku jako fregatę typu Surveillante
 „Pallas” (Q189) – okręt podwodny typu Minerve z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Zobacz też 
 HMS „Pallas” – nazwa brytyjskich okrętów

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów